«Arque» puede referirse a:
 Arque, musa de la mitología.
 Arché, concepto fundamental en la filosofía de la antigua Grecia que significaba el comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas.
 Arqué, un estudio de fotografía que existió en la ciudad española de Vitoria entre 1956 y 1975.
Bolivia
 Arque, municipio y ciudad.
 Arque, provincia.
 Arque, río.